Богоду́ховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Омская область 
 Богодуховское сельское поселение — входит в Называевский район
 Богодуховское сельское поселение — входит в Павлоградский район

Орловская область 
 Богодуховское сельское поселение — входит в Свердловский район